Jméno a příjmení Tomáš Holub má více nositelů:

 Tomáš Holub (biskup) (* 1967) – český katolický kněz, druhý biskup plzeňský
 Tomáš Holub (ekonom) (* 1974) – český ekonom a vysokoškolský pedagog, zaměstnanec České národní banky
 Tomáš Holub (cyklista) (* 1990) – český profesionální cyklista, který závodí za tým AC Sparta Praha cycling